Алока́зия () — род многолетних растений семейства .

Известно около 70 видов.

Биологическое описание 

Представители рода Алоказия — растения высотой от 40 см до двух метров и более, от небольшого до среднего размера, изредка древовидные и гигантские, вечнозелёные, изредка с опадающими на зиму листьями, выделяют прозрачный млечный сок.

Стебель толстый, обычно вертикальный, изредка удлинённый и ползучий.

Корневище толстое, короткое, часто клубневидное или столонообразное.

Листья 
Число листьев различно у различных видов и экземпляров, но во время цветения у некоторых видов может быть всего один лист. У некоторых видов листья заменяются катафиллами (например, у ), в таких случаях имеется всего один лист и катафилл выполняет защитную функцию по отношению к вновь появляющемуся листу. У других видов такую же роль играет влагалище предыдущего листа. Виды с регулярно появляющимися катафиллами обычно имеют небольшие влагалища.

Черешки длинные, иногда шероховатые и желёзистые. Влагалища относительно длинные, большей частью постоянные, иногда опадающие. Листья крупные, молодые округлые, взрослые стреловидные, реже сердцевидные или щитовидные, у некоторых видов округлые, края цельные, иногда перисторассечённые или от немного до глубоко перистораздельных, длиной 20—100 см. Сегменты асимметричные, внешние стороны у них соединены с предыдущими листочком, а внутренние свободные, овальные или треугольные. Нередко на листьях присутствуют красные пятна, а также жёлтые или белые прожилки, контрастирующие с тёмно-зелёной окраской остальной части листа.

Черешок делится у основания листа на три основные жилки: центральную и две центральные жилки боковых сегментов, которые хорошо развиты и с восковыми желёзками. Первичные жилки перистые, сливаются в общую краевую жилку. Вторичные и третичные боковые жилки идут под большим углом к первичным и круто изгибаются к краю листа, иногда формируя общие межпервичные жилки. Жилки более высокого порядка образуют сетчатый узор.

Соцветия и цветки 

Соцветия в числе от одного до нескольких в каждом симпоидальном ветвлении, появляются одновременно с листьями у видов с опадающими листьями. Цветоножка обычно короче черешков, вертикальная, иногда изгибающаяся при образовании плодов.

Покрывало с большой перетяжкой между трубкой и пластинкой. Трубка со свёрнутыми краями, обычно короче пластинки, яйцевидная или продолговатая, не опадающяя, при образовании плодов расщепляющяяся. Пластинка продолговатая, обычно лодкообразная, изредка загнутая внутрь, во время цветения прямая, затем сгибающаяся и опадающая.

Початок сидячий или иногда на короткой ножке, изредка наклонный в нижней части, большей частью короче покрывала. Женская цветочная зона короткая, конически-цилиндрическая, отделена от мужской цветочной зоны более узкой стерильной зоной. Мужская зона обычно цилиндрическая. Придаток от конического до цилиндрического.

Цветки однодомные, околоцветник отсутствует. Мужские цветки из 3—12(36) тычинок; тычинки сросшиеся в обратнопирамидальный, почти шестиугольный, усечённый, изредка линейный синандрий; теки от продолговатых до линейно-продолговатых, боковые, вскрываются верхушечной порой. Стерильные цветки мужские, мелкие, обратнопирамидальные, сжатые, усечённые. Завязь от овальной до продолговатой, одногнёздная или 3—4-гнёздная; семяпочек 6—10, ортотропные, полуортотропные или анатропные; фуникул короткий; плацента базальная; область столбика короткая; рыльце сжато-головчатое, с более-менее различимыми 3—4 лопастями.

Плоды 

Покрывало при плодоношении эллипсоидное, очень редко сохраняющееся полностью. Плоды — эллипсоидные, или обратноконически-эллипсоидные, или полушаровидные ягоды, раскалывающиеся продольно, содержащие по 1—5 семян, с сохраняющимися рыльцами, обычно при созревании красные.

Семена от полушаровидных до эллипсоидных; теста толстоватая, гладкая или шероховатая; зародыш ширококонический, короткоцилиндрический или продолговатый; эндосперм обильный.

Распространение 
Растения рода встречаются от тропической и субтропической Азии до Восточной Австралии: Китай, Япония, Тайвань, Индия, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Андаманские острова, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Борнео, Ява, Малые Зондские острова, Малайзия, Молуккские острова, Филиппины, Сулавеси, Суринам, Новая Гвинея, Соломоновы острова, Австралия (Новый Южный Уэльс, Квинсленд), а также в Центральной и Южной Америке: Гавайские острова, Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Парагвай.

Растут в первичных и вторичных лесах, среди молодой поросли, на открытых болотистых местностях, изредка среди скал.

Применение

Применение в садоводстве 
Ценное декоративно-лиственное растение. Большинство видов не переносит даже кратковременных отрицательных температур, поэтому как садово-парковое растение используется только в странах с тёплым влажным климатом. В других странах алоказию выращивают как оранжерейное или комнатное растение, используют в озеленении интерьеров.

Растение предпочитает богатую гумусом почву, требует подкормок, частых опрыскиваний. Особо хорошо разрастается в условиях тёплых оранжерей. Летом растению требуется полутень, зимой — яркое освещение.

Размножают алоказию семенами, стеблевыми черенками, отрезками корневища, а также путём деления.

Другое применение 
Некоторые виды имеют съедобные корневища (но у большинства видов в корневищах содержатся ядовитые кристаллы, которые вызывают онемение и опухание языка и горла).

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 80 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 PETER C. BOYCE «A review of Alocasia (Araceae: Colocasieae) for Thailand including a novel species and new species records from South-West Thailand  
 Алоказия - описание рода, комнатных видов, есть видео, фото, уход, пересадка, вредители, болезни, размножение...

Ароидные
Флора Австралии и Океании
Флора Азии
Флора Шри-Ланки
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Лекарственные растения
Ядовитые растения
Пища, ядовитая в сыром виде